Samba kan henvise til flere artikler

Samba (musik) – en musikgenre af latinamerikansk udspring
Samba (dans) – en dans af latinamerikansk udspring
Samba (program) – et frit softwareprogram
Samba (kortspil) – en variant af canasta
Samba (modstandsgruppe) – En politisk revolutionær modstandsgruppe